Teistin steht für folgende Schiffe:

 Teistin (1980), jetzt Moby Ale
 Teistin (2001), eine Personen- und Autofähre auf den Färöer.